El término Van (también, van) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a VAN, sigla de Valor Actual Neto;
 a Van, el código del país Vanuatu;
 a Van, los Vanir, dioses escandinavos;

 a Van, abreviatura del botánico V. M. Van (n. 1950), quien describió, por ejemplo, Corydalis gorinensis en 1984;
 a una van o furgoneta, un medio de transporte de pasajeros o, en particular, un remolque para caballos;
 a Gato Van Turco, una raza de gato;
 a van, la conjugación del verbo irregular ir en la tercera persona del plural.

Lugares 
Estados Unidos
 Van, en el estado de Texas;
 Van, en Virginia Occidental.

Turquía
 a Van, una ciudad;
 a Van, una provincia;
 a Van, un lago.